Kovács is een gangbare Hongaarse achternaam en betekent 'smid'.

 Ștefan Kovács, een Roemeens voetballer en voetbalcoach
 Ágnes Kovács, een Hongaars zwemster
 Emese Kovács, een Hongaars zwemster
 Péter Eckstein-Kovács, een Roemeens politicus
 Sharon Kovacs, een Nederlandse zangeres

Zie ook 
 László Kovács (doorverwijspagina)
 Péter Kovács (doorverwijspagina)